Naotake Hanyu (Chiba, 22 de dezembro de 1979) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como meio-campo. Hoje trabalha como terceiro auxiliar técnico do Huesc 19.

Carreira 
Naotake Hanyu começou a carreira no JEF United.

Títulos 
Jef United Chiba
 Copa da J. League (2): 2005, 2006

F.C. Tokyo
 Copa da J. League (1): 2009

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Ventforet Kofu
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007